Bertalanffy ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Bertalanffy (* 1954), deutscher Neurochirurg
 Ludwig von Bertalanffy (1901–1972), österreichisch-kanadischer Biologe und Systemtheoretiker